Marie-Aimée Niox-Chateau (1893 - 1987), une pédagogue française.
 Sybille Niox-Chateau, (1969 -) une joueuse de tennis.